Barnett steht für:
 Barnett (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Barnett ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnett (Georgia), im Warren County
 Barnett (Madison County, Illinois)
 Barnett (Montgomery County, Illinois)
 Barnett (Maryland), im Frederick County
 Barnett (Mississippi), im Clarke County
 Barnett (Missouri), im Morgan County
 Barnett (Virginia), im Russell County

geografischer Objekte:
 Barnett Fork, Fließgewässer im Mason County, West Virginia
 Barnett Gut, Fließgewässer im Beaufort County, North Carolina
 Barnett Mill Creek, Fließgewässer im Santa Rosa County, Florida
 Barnett Springs Creek, Fließgewässer im San Saba County, Texas
 Barnett-Gletscher, Gletscher in den Anare Mountains im nördlichen Viktorialand
 Barnett Island, Berkeley County, South Carolina

Siehe auch:
 Barnet (Begriffsklärung)
 Barnetts